86 км, 86-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
86 км — упразднённая казарма (населённый пункт) в 1997 году в Амурском районе Хабаровского края России. Входила в Литовское сельское поселение.
 железнодорожные объекты

86 км — разъезд, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 630711

 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 923458
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 933479
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 852619
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Красноярский край). Код 884573
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 206742
 86 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы Зеркальный, Октябрьская железная дорога. Код 039763
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 054547
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 296927
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Никель — Сакмарская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814689
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Орск — Рудный Клад, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814744
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Разъезд № 22 — Сибай, Южно-Уральская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 818247
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Еманжелинск — Золотая сопка-Экспорт, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 803966
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Чурилово — Нижняя, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801734

86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 430512
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 406161
 86 км (uk) — путевой пост, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 326766
 86 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 466035